Un hackergotchi è un'immagine usata per identificare l'autore di un feed RSS nei blog aggregator.

Origine del termine 
Il termine hackergotchi trae la sua origine dalla diffusione dei blog aggregator nella comunità hacker.

Jakub Steiner, un grafico della comunità GNOME, creò alcune immagini ritagliando interi corpi che apparirono originariamente sul sito della comunità di artisti GNOME Art. Un paio di anni più tardi Jeff Waugh lanciò Planet GNOME, un aggregatore per i blog dei programmatori e dei collaboratori del desktop environment GNOME.
Luke Stroven suggerì che Jeff usasse le immagini create da Steiner per i post pubblicati su Planet GNOME. Fu lo stesso Stroven ad implementare la sua idea, creando un gruppetto di immagini che raffiguravano la testa degli autori dei singoli post.
Fu Waugh a coniare il termine hackergotchi, dopo aver visto le creazioni di Stroven.

Il suffisso "gotchi" sembra essere riferito al famoso giocattolo tamagotchi.

Tipi 
Un Hackergotchi di solito è un'immagine della testa dell'autore del post, ma spesso sono usati anche altri emblemi, immagini o simboli rappresentativi del proprietario del blog. Una galleria di queste immagini può essere trovata su Hackergotchi Heads!.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Tecnologie per il Web
Blog
GNOME